De wapenspreuk uit het wapen van de provincie Zeeland ('ik worstel en kom boven'). 
 Hr. Ms. O 1, een Nederlandse onderzeeboot die tot de indienstname Luctor et Emergo was genoemd,
 Luctor et Emergo (molen), een windmolen te Rijkevoort.
 Luctor et Emergo, een geloofsgemeenschap in het Gelderse Oldebroek
 AVC Luctor et Emergo, een voetbalclub uit Almelo
 De politieke memoires van Wilfried Martens